Fernsprechamt steht für folgende Ortsbehörden des Telefonnetzes:

 Fernsprechamt (Dresden)
 Fernsprechamt Schlüterstraße, Hamburg
 Fernsprechamt „Hansa“, Bremen
 Posthof (Lübeck)

Siehe auch:
 Fernmeldeamt